Aurora Seco Torrecillas (Cadis, 12 de juliol de 1954) és una química i catedràtica espanyola en tecnologies del medi ambient a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, departament d'enginyeria química de la Universitat de València. Durant la seva carrera professional ha participat en diversos projectes d'R+D+I i ha publicat llibres / revistes científic tècniques, posseeix patents i models d'utilitat relacionats amb el tractament d'aigües residuals.

Biografia 
Aurora Seco es va llicenciar en ciències químiques per la Facultat de Química de la Universitat de València l'any 1976, i va obtenir el doctorat en ciències químiques també per la Universitat de València l'any 1980. Va obtenir una beca de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per a estada de recerca a la Universitat de Stanford als Estats Units l'any 1986.

Va realitzar una recerca post-doctoral d'eliminació de metalls pesants de les aigües residuals mitjançant precipitació/adsorció amb hidròxids a la Universitat de Stanford en 1987.

Ha exercit diversos càrrecs dins de la Universitat de València com: Membre de la Comissió de Coordinació del Doctorat del programa Oficial de Postgrau d'"Enginyeria Química, Ambiental i de Procés" des de l'any 2007; membre de la Comissió per a l'Elaboració del Pla d'Estudis (CEPE) del Grau d'Enginyeria Química des de l'any 2008, i des d'aquest mateix any també és membre de la Comissió per a l'Elaboració del Pla d'Estudis (CEPE) del Màster Oficial Interuniversitari (Universitat de València-Universitat Politècnica de València) en Enginyeria Ambiental.
També ha estat representant de la Universitat de València en la Comissió de Treball de Medi ambient i Indústria de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de València i Avaluadora de l'Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva (ANEP), tots dos càrrecs des de l'any 2007.

A més, des de 1992 és membre de Water Environment Federation.

Recerca 
Les línies de recerca d'Aurora Seco estan relacionades fonamentalment amb el medi ambient, el tractament i gestió d'aigües residuals. Forma part, com a membre permanent del grup, de la Xarxa Mesa espanyola de Tractament d'Aigües (meta), dins del grup CALAGUA-UV, sent CalAgua (Qualitat de l'Aigua) un grup de recerca, els components de la qual són tant personal de l'Institut d'Enginyeria de l'Aigua i Medi ambient de la Universitat Politècnica de València, com del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat de València, que exerceixen una labor d'estudi integral dels processos biològics i físic/químics que tenen lloc en una estació depuradora d'aigües residuals, també anomenada planta de depuració o planta de tractament d'aigües residuals o EDAR.

Ha participat en diversos projectes R+D+I, com l'estudi del procés de fermentació/elutriació de fang primari per a l'obtenció d'àcids grassos de cadena curta i la seva utilització en l'eliminació biològica de nutrients en estacions depuradores d'aigua residuals en 1999, també ha realitzat l'estudi de cultius de microalgues mitjançant foto biorreactors de membrana per al tractament d'aigües residuals el 2004.

Ha realitzat contribucions a diversos congressos nacionals i internacionals, tals com el primer congrés de World Water, al congrés de la International Water Association (IWA) l'any 2000 entre altres.

Aurora Seco és autora, dins del grup de recerca CalAgua, del programari informàtic "LoDif BioControl", utilitzat per la Universitat Politècnica de València, per a la implementació de sistemes de control en EDAR.

Publicacions 
Al llarg de la seua carrera Aurora Seco Torrecillas ha publicat nombrosos articles per a revistes especialitzades, ha dirigit tesis doctorals i ha publicat llibres com:
 La contaminació industrial en el sector agroalimentari de la Comunitat Valenciana, IMPIVA, l'any 1993, 
 Aigües residuals industrials, Minimització i tractament, 1994 València,  
 Residus industrials, Minimització i tractament, 1994 València,

Referències 

Químics andalusos
Gaditans
Medi ambient
Alumnes de la Universitat de València